Waldemar Maj (ur. 1956) – polski fizyk
 Waldemar Maj (ur. 1975) – polski duchowny